Влади́мир Тума́нов:
 Туманов, Владимир Александрович (1926—2011) — председатель Конституционного суда РФ в 1995—1997 годах.
 Туманов, Владимир Анатольевич (1953—2020) — советский и российский театральный режиссёр, лауреат премии «Золотой софит» (1997).